Příjmení Batista nosí více významných osobností:

 Adílson Batista – brazilský fotbalista
 Dave Bautista, zvaný Batista – americký wrestler
 Eike Batista – brazilský podnikatel
 Fulgencio Batista – kubánský prezident v letech 1940–1944 a 1952–1959
 Miguel Batista – baseballista z Dominikánské republiky
 Tony Batista – bývalý baseballista z Dominikánské republiky
 João Batista da Silva – bývalý brazilský fotbalista
 Sergio Batista – bývalý argentinský fotbalista

Španělská příjmení
Portugalská příjmení